Granholm ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Granholm (1926–1981), finnischer Komponist
 Bruno Granholm (1857–1930), finnischer Architekt
 Evert Granholm (1906–1996), schwedischer Schauspieler
 Henrik Granholm (* 1945), finnischer Eishockeyspieler
 Jennifer Granholm (* 1959), US-amerikanische Politikerin
 Johannes Granholm (1889–1957), dänischer Marathonläufer (Geburtsname: Johannes Christensen)

Siehe auch:
 Mount Granholm, Berg im ostantarktischen Viktorialand